Еле́на Фомина́:
 Фомина, Елена Александровна (род. 1979) — российская футболистка.
 Фомина, Елена Юрьевна (род. 1972) — российская прима-балерина.